Brama Krakowska – makroregion fizycznogeograficzny w małopolskiem
 Brama Krakowska – brama skalna w Ojcowskim Parku Narodowym

Bramy miejskie:
 Brama Krakowska w Lublinie
 Brama Krakowska w Tarnowie (już nieistniejąca)
 Brama Krakowska w Warszawie (już nieistniejąca)
 Brama Krakowska w Żorach (już nieistniejąca)